

Passeriformes

Acanthisittidae
 Acanthisitta chloris
 Xenicus longipes
 Xenicus gilviventris
Cotovia-da-ilha-stephen, Xenicus lyalli

Pittidae
 Pitta phayrei
 Pitta nipalensis
 Pitta soror
 Pitta oatesi
 Pitta schneideri
 Pitta caerulea
 Pitta cyanea
 Pitta guajana
 Pitta elliotii
 Pitta gurneyi
 Pitta baudii
 Pitta sordida
 Pitta maxima
 Pitta superba
 Pitta steerii
 Pitta kochi
 Pitta erythrogaster
 Pitta dohertyi
 Pitta arcuata
 Pitta granatina
 Pitta venusta
Pita-de-angola, Pitta angolensis
 Pitta reichenowi
 Pitta brachyura
 Pitta nympha
 Pitta moluccensis
 Pitta megarhyncha
 Pitta elegans
 Pitta iris
 Pitta versicolor
 Pitta anerythra

Eurylaimidae
Bocarra-africana, Smithornis capensis
 Smithornis sharpei
 Smithornis rufolateralis
 Pseudocalyptomena graueri
 Corydon sumatranus
 Cymbirhynchus macrorhynchos
 Eurylaimus javanicus
 Eurylaimus ochromalus
 Eurylaimus steerii
 Serilophus lunatus
 Psarisomus dalhousiae
 Calyptomena viridis
 Calyptomena hosii
 Calyptomena whiteheadi

Philepittidae
 Philepitta castanea
 Philepitta schlegeli
 Neodrepanis coruscans
 Neodrepanis hypoxantha

Tyrannidae
 Sapayoa aenigma
 Mionectes striaticollis
 Mionectes olivaceus
Abre-asa-comum Mionectes oleagineus
Abre-asa-da-mata, Mionectes macconnelli
Abre-asa-de-cabeça-cinza, Mionectes rufiventris
 Leptopogon rufipectus
 Leptopogon taczanowskii
Cabeçudo, Leptopogon amaurocephalus
 Leptopogon superciliaris
 Pseudotriccus pelzelni
 Pseudotriccus simplex
 Pseudotriccus ruficeps
 Poecilotriccus ruficeps
Maria-picaça, Poecilotriccus capitalis
 Poecilotriccus albifacies
Maria-bonita, Taeniotriccus andrei
Maria-sebinha, Hemitriccus minor
Maria-bicudinha, Hemitriccus josephinae
Maria-de-peito-machetado, Hemitriccus flammulatus
Olho-falso, Hemitriccus diops
Catraca, Hemitriccus obsoletus
Maria-de-olho-branco, Hemitriccus zosterops
Maria-mirim, Hemitriccus aenigma
Tiririzinho-do-mato, Hemitriccus orbitatus
Maria-peruviana, Hemitriccus iohannis
Sebinho-rajado-amarelo, Hemitriccus striaticollis
Tachuri-campainha, Hemitriccus nidipendulus
 Hemitriccus spodiops
Sebinho-de-olho-de-ouro, Hemitriccus margaritaceiventer
Maria-da-campina, Hemitriccus inornatus
 Hemitriccus granadensis
 Hemitriccus rufigularis
 Hemitriccus cinnamomeipectus
Maria-do-nordeste, Hemitriccus mirandae
Maria-catarinense, Hemitriccus kaempferi
Papa-moscas-estrela, Hemitriccus furcatus
Maria-do-madeira, Todirostrum senex
Ferreirinho-ferrugem, Todirostrum russatum
Tororó, Todirostrum plumbeiceps
Ferreirinho-de-cara-parda, Todirostrum latirostris
Ferreirinho-de-testa-parda, Todirostrum fumifrons
Ferreirinho-da-capoeira, Todirostrum sylvia
Ferreirinho-estriado, Todirostrum maculatum
Teque-teque, Todirostrum poliocephalum
Ferreirinho-relógio, Todirostrum cinereum
 Todirostrum viridanum
 Todirostrum nigriceps
Ferreirinho-pintado, Todirostrum pictum
Ferreirinho-de-sobrancelha, Todirostrum chrysocrotaphum
 Todirostrum calopterum
 Todirostrum pulchellum
Estalador-do-norte, Corythopis torquata
Estalador, Corythopis delalandi
 Piolhinho Phyllomyias fasciatus
 Phyllomyias zeledoni
 Piolhinho-chiador, Phyllomyias burmeisteri
 Piolhinho-do-grotão, Phyllomyias reiseri
 Piolhinho-verdoso, Phyllomyias virescens
 Phyllomyias sclateri
 Piolhinho-serrano, Phyllomyias griseocapilla
 Piolhinho-de-cabeça-cinza, Phyllomyias griseiceps
 Phyllomyias plumbeiceps
 Phyllomyias nigrocapillus
 Phyllomyias cinereiceps
 Phyllomyias uropygialis
 Zimmerius vilissimus
 Zimmerius improbus
 Zimmerius bolivianus
 Zimmerius cinereicapillus
 Poiaeiro-de-pata-fina, Zimmerius gracilipes
 Zimmerius chrysops
 Zimmerius viridiflavus
 Poiaeiro-de-sobrancelha, Ornithion inerme
 Ornithion semiflavum
 Ornithion brunneicapillum
 Camptostoma imberbe
Risadinha, Camptostoma obsoletum
 Bagageiro, Phaeomyias murina
 Nesotriccus ridgwayi
Marianinha-amarela, Capsiempis flaveola
 Sublegatus arenarum
 Sertanejo-escuro, Sublegatus obscurior
 Guaracava-modesta, Sublegatus modestus
 Suiriri-do-cerrado, Suiriri affinis
 Suiriri-cinzento, Suiriri suiriri
 Maria-te-viu, Tyrannulus elatus
 Maria-pechim, Myiopagis gaimardii
 Guaracava-cinzenta, Myiopagis caniceps
 Myiopagis subplacens
 Guaracava-de-penacho-amarelo, Myiopagis flavivertex
 Myiopagis cotta
 Guaracava-de-crista-alaranjada, Myiopagis viridicata
 Pseudelaenia leucospodia
 Elaenia martinica
Guaracava-de-barriga-amarela, Elaenia flavogaster
 Guaracava-grande, Elaenia spectabilis
 Cocoruta, Elaenia ridleyana
Guaracava-de-crista-branca, Elaenia albiceps
Guaracava-de-bico-curto, Elaenia parvirostris
 Elaenia strepera
Tuque, Elaenia mesoleuca
 Elaenia gigas
Guaracava-do-rio, Elaenia pelzelni
Guaracava-de-topete-uniforme, Elaenia cristata
 Guaracava-de-topete-vermelho, Elaenia ruficeps
Chibum, Elaenia chiriquensis
 Elaenia frantzii
Tucão, Elaenia obscura
 Elaenia dayi
Guaracava-serrana, Elaenia pallatangae
 Elaenia fallax
 Alegrinho-de-garganta-branca, Mecocerculus leucophrys
 Mecocerculus poecilocercus
 Mecocerculus hellmayri
 Mecocerculus calopterus
 Mecocerculus minor
 Mecocerculus stictopterus
 Serpophaga cinerea
 João-pobre, Serpophaga nigricans
 Alegrio-do-rio, Serpophaga hypoleuca
 Alegrinho, Serpophaga subcristata
 Alegrinho-de-barriga-branca, Serpophaga munda
 Inezia tenuirostris
 Alegrinho-do-chaco, Inezia inornata
 Amarelinho, Inezia subflava
 Papa-moscas-do-sertão, Stigmatura napensis
 Alegrinho-balança-rabo, Stigmatura budytoides
 Uromyias agilis
 Uromyias agraphia
 Anairetes alpinus
 Anairetes nigrocristatus
 Anairetes reguloides
 Anairetes flavirostris
 Anairetes fernandezianus
 Anairetes parulus
 Papa-piri, Tachuris rubrigastra
Papa-moscas-do-campo, Culicivora caudacuta
 Papa-moscas-canela, Polystictus pectoralis
 Papa-moscas-de-costas-cinzentas, Polystictus superciliaris
 Tricolino, Pseudocolopteryx sclateri
 Tricolino-oliváceo, Pseudocolopteryx acutipennis
 Tricolino-pardo, Pseudocolopteryx dinellianus
 Amarelinho-do-junco, Pseudocolopteryx flaviventris
 Barulhento, Euscarthmus meloryphus
 Maria-corruíra, Euscarthmus rufomarginatus
 Phylloscartes ophthalmicus
 Borboletinha-baiana, Phylloscartes beckeri
 Phylloscartes venezuelanus
 Phylloscartes lanyoni
 Phylloscartes orbitalis
 Phylloscartes poecilotis
 Barbudinho-do-sul, Phylloscartes eximius
 Maria-de-testa-preta, Phylloscartes nigrifrons
 Barbudinho-do-tepui, Phylloscartes chapmani
 Phylloscartes gualaquizae
 Phylloscartes flaviventris
 Cara-dourada, Phylloscartes roquettei
 Não-pode-parar, Phylloscartes paulistus
 Papa-moscas-de-olheiras, Phylloscartes oustaleti
 Estalinho, Phylloscartes difficilis
 Cara-pintada, Phylloscartes ceciliae
 Borboletinha-do-mato, Phylloscartes ventralis
 Phylloscartes flavovirens
 Borboletinha-guianense, Phylloscartes virescens
 Phylloscartes superciliaris
 Maria-pequena, Phylloscartes sylviolus
 Myiornis albiventris
 Miudinho, Myiornis auricularis
 Myiornis atricapillus
 Caçula, Myiornis ecaudatus
 Lophotriccus pileatus
Maria-fiteira, Lophotriccus vitiosus
Maria-topetuda, Lophotriccus eulophotes
Caga-sebinho-de-penacho, Lophotriccus galeatus
Maria-de-olho-claro, Atalotriccus pilaris
 Oncostoma cinereigulare
 Oncostoma olivaceum
Flautim-pardo, Cnipodectes subbrunneus
 Rhynchocyclus brevirostris
 Bico-chato-grande, Rhynchocyclus olivaceus
 Rhynchocyclus fulvipectus
 Bico-chato-de-orelha-preta, Tolmomyias sulphurescens
 Bico-chato-da-copa, Tolmomyias assimilis
 Bico-chato-de-cabeça-cinza, Tolmomyias poliocephalus
 Bico-chato-amarelo, Tolmomyias flaviventris
 Patinho-escuro, Platyrinchus saturatus
 Platyrinchus cancrominus
 Patinho-do-nordeste, Platyrinchus mystaceus
 Patinho-de-coroa-dourada, Platyrinchus coronatus
 Platyrinchus flavigularis
 Patinho-de-coroa-branca, Platyrinchus platyrhynchos
 Patinho-gigante, Platyrinchus leucoryphus
 Maria-leque, Onychorhynchus coronatus
 Myiotriccus ornatus
 Myiophobus flavicans
 Myiophobus phoenicomitra
 Myiophobus inornatus
 Felipe-do-tepui, Myiophobus roraimae
 Myiophobus pulcher
 Myiophobus lintoni
 Myiophobus ochraceiventris
Filipe, Myiophobus fasciatus
 Myiophobus cryptoxanthus
 Myiobius erythrurus
 Myiobius villosus
 Assanhadinho, Myiobius barbatus
 Assadinho-de-cauda-preta, Myiobius atricaudus
 Pyrrhomyias cinnamomea
 Gibão-de-couro, Hirundinea ferruginea
 Hirundinea bellicosa
 Guaracavuçu, Cnemotriccus fuscatus
 Enferrujado, Lathrotriccus euleri
 Lathrotriccus griseipectus
 Aphanotriccus capitalis
 Aphanotriccus audax
 Xenotriccus callizonus
 Xenotriccus mexicanus
 Mitrephanes phaeocercus
 Mitrephanes olivaceus
 Piui-boreal, Contopus borealis
 Contopus pertinax
 Contopus lugubris
 Piui-de-topete, Contopus fumigatus
 Contopus ochraceus
 Contopus sordidulus
 Piui-verdadeiro, Contopus virens
 Papa-moscas-cinzento, Contopus cinereus
 Piui-preto, Contopus nigrescens
 Piui-queixado, Contopus albogularis
 Contopus caribaeus
 Contopus latirostris
 Empidonax flaviventris
 Empidonax virescens
 Papa-moscas-de-alder, Empidonax alnorum
 Maria-fibiu, Empidonax traillii
 Empidonax albigularis
 Empidonax minimus
 Empidonax hammondii
 Empidonax wrightii
 Empidonax oberholseri
 Empidonax affinis
 Empidonax difficilis
 Empidonax occidentalis
 Empidonax flavescens
 Empidonax fulvifrons
 Empidonax atriceps
 Sayornis phoebe
 Sayornis saya
 Sayornis nigricans
 Príncipe, Pyrocephalus rubinus
 Silvicultrix frontalis
 Silvicultrix jelskii
 Silvicultrix diadema
 Silvicultrix pulchella
 Ochthoeca cinnamomeiventris
 Ochthoeca rufipectoralis
 Ochthoeca fumicolor
 Ochthoeca oenanthoides
 Ochthoeca leucophrys
 Ochthoeca piurae
 Ochthoeca salvini
 Colorhamphus parvirostris
 Maria-da-praia, Ochthornis littoralis
 Cnemarchus erythropygius
 Myiotheretes striaticollis
 Myiotheretes pernix
 Myiotheretes fumigatus
 Myiotheretes fuscorufus
 Xolmis pyrope
 Primavera, Xolmis cinerea
 Noivinha-coroada, Xolmis coronata
 Noivinha-branca, Xolmis velata
 Noivinha, Xolmis irupero
 Xolmis rubetra
 Xolmis salinarum
 Noivinha-de-rabo-preto, Heteroxolmis dominicana
 Gaúcho-chocolate, Neoxolmis rufiventris
 Agriornis montana
 Agriornis andicola
 Agriornis livida
 Agriornis microptera
 Agriornis murina
 Polioxolmis rufipennis
 Muscisaxicola maculirostris
 Gaúcha-d'água, Muscisaxicola fluviatilis
 Muscisaxicola macloviana
 Muscisaxicola capistrata
 Muscisaxicola rufivertex
 Muscisaxicola juninensis
 Muscisaxicola albilora
 Muscisaxicola alpina
 Muscisaxicola cinerea
 Muscisaxicola albifrons
 Muscisaxicola flavinucha
 Muscisaxicola frontalis
 Muscigralla brevicauda
 Lessonia oreas
 Colegial, Lessonia rufa
 Maria-preta-acinzentada, Knipolegus striaticeps
 Maria-preta-do-sul, Knipolegus hudsoni
 Maria-preta-de-cauda-ruiva, Knipolegus poecilocercus
 Knipolegus signatus
 Maria-preta-de-bico-azulado, Knipolegus cyanirostris
 Pretinho-do-igapó, Knipolegus poecilurus
 Maria-preta-ribeirinha, Knipolegus orenocensis
 Maria-preta-bate-rabo, Knipolegus aterrimus
 Maria-preta-de-garganta-vermelha, Knipolegus nigerrimus
 Maria-preta-de-penacho, Knipolegus lophotes
 Viuvinha-de-óculos, Hymenops perspicillatus
 Lavadeira-do-norte, Fluvicola pica
 Lavadeira-de-cara-branca, Fluvicola albiventer
 Lavadeira-mascarada, Fluvicola nengeta
 Freirinha, Arundinicola leucocephala
 Galito, Alectrurus tricolor
 Tesoura-do-campo, Alectrurus risora
 Tesoura-do-brejo, Gubernetes yetapa
 Suiriri-pequeno, Satrapa icterophrys
 Maria-viuvinha, Colonia colonus
 Suiriri-cavaleiro, Machetornis rixosus
 Tesoura-cinzenta, Muscipipra vetula
Capitão-castanho, Attila phoenicurus
Tinguaçu-ferrugem, Attila cinnamomeus
 Attila torridus
Tinguaçu-de-barriga-amarela, Attila citriniventris
Bate-pára, Attila bolivianus
Capitão-de-saíra, Attila rufus
Capitão-de-saíra-amarelo, Attila spadiceus
Caneleiro-ferrugem, Casiornis rufa
Caneleiro-enxofre, Casiornis fusca
 Rhytipterna holerythra
Vissiá Rhytipterna simplex
Vissiá-cantor, Rhytipterna immunda
 Laniocera rufescens
Chorona-cinza, Laniocera hypopyrra
Gritador, Sirystes sibilator
 Myiarchus semirufus
 Myiarchus yucatanensis
Maria-cavaleira-pequena, Myiarchus tuberculifer
 Myiarchus barbirostris
Irré, Myiarchus swainsoni
 Myiarchus venezuelensis
 Myiarchus panamensis
Maria-cavaleira, Myiarchus ferox
 Myiarchus cephalotes
 Myiarchus phaeocephalus
 Myiarchus apicalis
 Myiarchus cinerascens
 Myiarchus nuttingi
 Myiarchus crinitus
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado, Myiarchus tyrannulus
 Myiarchus nugator
 Myiarchus magnirostris
 Myiarchus validus
 Myiarchus sagrae
 Myiarchus stolidus
 Myiarchus antillarum
 Myiarchus oberi
 Deltarhynchus flammulatus
Maria-cabeçuda, Ramphotrigon megacephala
Maria-de-cauca-escura, Ramphotrigon fuscicauda
Bico-chato-de-rabo-vermelho, Ramphotrigon ruficauda
 Tyrannus niveigularis
Suiriri-de-garganta-branca, Tyrannus albogularis
Suiriri, Tyrannus melancholicus
 Tyrannus couchii
 Tyrannus vociferans
 Tyrannus crassirostris
 Tyrannus verticalis
 Tyrannus forficatus
Tesourinha-do-campo, Tyrannus savana
Suiriri-valente, Tyrannus tyrannus
Suiriri-cinza, Tyrannus dominicensis
 Tyrannus caudifasciatus
 Tyrannus cubensis
Peitica, Empidonomus varius
Peitica-de-chapéu-preto, Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Suiriri-de-garganta-rajada, Tyrannopsis sulphurea
Neinei, Megarynchus pitangua
 Conopias albovittata
Bem-te-vi-da-copa, Conopias parva
Bem-te-vi-pequeno, Conopias trivirgata
 Conopias cinchoneti
 Myiodynastes hemichrysus
 Myiodynastes chrysocephalus
 Myiodynastes bairdii
Bem-te-vi-rajado, Myiodynastes maculatus
Bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea, Myiodynastes luteiventris
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea, Myiozetetes cayanensis
Bentevizinho-de-penacho-vermelho, Myiozetetes similis
Bem-te-vi-de-cabeça-cinza, Myiozetetes granadensis
Bem-te-vi-barulhento, Myiozetetes luteiventris
Bem-te-vi-pirata, Legatus leucophaius
Bentevizinho-do-brejo, Philohydor lictor
Bem-te-vi, Pitangus sulphuratus
 Phelpsia inornata
Flautim-ruivo, Schiffornis major
Flautim-marrom, Schiffornis turdinus
Flautim, Schiffornis virescens
Tijerila, Xenopsaris albinucha
Caneleiro-verde, Pachyramphus viridis
 Pachyramphus versicolor
 Pachyramphus cinnamomeus
Caneleiro, Pachyramphus castaneus
Caneleiro-preto, Pachyramphus polychopterus
 Pachyramphus major
 Pachyramphus albogriseus
Caneleiro-bordado, Pachyramphus marginatus
Caneleiro-da-guiana, Pachyramphus surinamus
Caneleiro-cinzento, Pachyramphus rufus
 Pachyramphus spodiurus
 Pachyramphus aglaiae
 Pachyramphus homochrous
Caneleiro-pequeno, Pachyramphus minor
 Pachyramphus niger
Caneleiro-de-chapéu-preto, Pachyramphus validus
Anambé-branco-de-rabo-preto, Tityra cayana
Anambé-branco-de-máscara-negra, Tityra semifasciata
Anambé-branco-de-bochecha-parda, Tityra inquisitor
Saurá-de-pescoço-preto, Phoenicircus nigricollis
Saurá, Phoenicircus carnifex
Cotinga-de-peito-amarelo, Laniisoma elegans
Tesourinha-da-mata, Phibalura flavirostris
 Saudade, Tijuca atra
 Saudade-de-asa-cinza, Tijuca condita
Corocochó, Carpornis cucullatus
Sabiá-pimenta, Carpornis melanocephalus
 Doliornis sclateri
 Ampelion rubrocristata
 Ampelion rufaxilla
 Phytotoma raimondii
Corta-ramos, Phytotoma rutila
 Phytotoma rara
 Zaratornis stresemanni
 Pipreola riefferii
 Pipreola intermedia
 Pipreola arcuata
 Pipreola aureopectus
 Pipreola jucunda
 Pipreola lubomirskii
 Pipreola pulchra
 Pipreola chlorolepidota
 Pipreola frontalis
 Pipreola formosa
 Pipreola whitelyi
 Ampelioides tschudii
Anambezinho, Iodopleura pipra
Anambé-de-coroa, Iodopleura isabellae
Anambé-fusco, Iodopleura fusca
Tietê-de-coroa, Calyptura cristata
 Lipaugus subalaris
 Lipaugus cryptolophus
 Lipaugus fuscocinereus
 Lipaugus uropygialis
Cricrió, Lipaugus vociferans
 Lipaugus unirufus
Tropeiro-da-serra, Lipaugus lanioides
Cricrió-de-cinta-vermelha, Lipaugus streptophorus
Cotinga-de-garganta-encarnada, Porphyrolaema porphyrolaema
 Cotinga amabilis
 Cotinga ridgwayi
 Cotinga nattererii
Cotinga-azul, Cotinga maynana
Anambé-de-peito-roxo, Cotinga cotinga
Crejoá, Cotinga maculata
Anambé-azul, Cotinga cayana
 Anambé-pompadora, Xipholena punicea
 Anambé-de-rabo-branco, Xipholena lamellipennis
 Anambé-de-asa-branca, Xipholena atropurpurea
 Carpodectes nitidus
 Carpodectes antoniae
 Carpodectes hopkei
Anambé-de-cara-preta, Conioptilon mcilhennyi
Anambé-pombo, Gymnoderus foetidus
Anambé-militar, Haematoderus militaris
Anambé-uma, Querula purpurata
Pavó, Pyroderus scutatus
 Cephalopterus glabricollis
 Cephalopterus penduliger
Anambé-preto, Cephalopterus ornatus
Ave-capuchinha, Perissocephalus tricolor
 Procnias tricarunculata
Araponga-da-amazônia, Procnias alba
Araponga-do-nordeste, Procnias averano
Araponga-comum, Procnias nudicollis
 Galo-da-serra, Rupicola rupicola
 Rupicola peruviana
Araponga-do-horto, Oxyruncus cristatus
 Uirapuru-vermelho, Pipra aureola
 Uirapuru-laranja, Pipra fasciicauda
 Rabo-de-arame, Pipra filicauda
 Pipra mentalis
 Cabeça-de-ouro, Pipra erythrocephala
 Cabeça-encarnada, Pipra rubrocapilla
 Dançador-de-cauda-graduada, Pipra chloromeros
 Dançador-de-crista, Pipra cornuta
 Pipra pipra
 Uirapuru-de-chapéu-azul, Pipra coronata
 Dançador-do-tepui, Pipra suavissima
 Uirapuru-estrela, Pipra serena
 Cabeça-de-prata, Pipra iris
 Dançador-de-coroa-dourada, Pipra vilasboasi
 Uirapuru-de-chapéu-branco, Pipra nattereri
 Pipra isidorei
 Pipra coeruleocapilla
 Soldadinho-do-araripe, Antilophia galeata
 Chiroxiphia linearis
 Chiroxiphia lanceolata
 Tangará-falso, Chiroxiphia pareola
 Chiroxiphia boliviana
 Tangará, Chiroxiphia caudata
 Masius chrysopterus
 Tangarazinho, Ilicura militaris
 Dançarino-de-garganta-branca, Corapipo gutturalis
 Corapipo altera
 Corapipo leucorrhoa
 Manacus candei
 Manacus aurantiacus
 Manacus vitellinus
 Manacus manacus
 Uirapuru-cigarra, Machaeropterus pyrocephalus
 Tangará-rajado, Machaeropterus regulus
 Machaeropterus deliciosus
Pretinho, Xenopipo atronitens
 Chloropipo unicolor
Dançarino-oliváceo, Chloropipo uniformis
 Chloropipo holochlora
 Chloropipo flavicapilla
 Enferrujadinho, Neopipo cinnamomea
 Dançarino-de-crista-amarela, Heterocercus flavivertex
 Heterocercus aurantiivertex
 Coroa-de-fogo, Heterocercus linteatus
 Fruxu-do-carrasco, Neopelma chrysocephalum
 Fruxu-de-barriga-amarela, Neopelma sulphureiventer
 Fruxu-do-cerradão, Neopelma pallescens
 Fruxu-baiano, Neopelma aurifrons
Uirapuruzinho, Tyranneutes stolzmanni
Uirapuruzinho-do-norte, Tyranneutes virescens
Caneleirinho-de-chapéu-preto, Piprites pileatus
 Piprites griseiceps
Papinho-amarelo, Piprites chloris

Página anterior: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 9

Próxima página: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 11

Índice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

10